!W
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg W
BadenWurttemberg W